Онтарио, Онтэрио ():
 Онтарио — провинция Канады.
 Онтарио — озеро в Северной Америке.

Населённые пункты 
 Онтэрио — город, штат Калифорния.
 Онтарио — округ, штат Нью-Йорк.
 Онтэрио — город, штат Нью-Йорк.
 Онтэрио — город, штат Огайо.
 Онтэрио — город, штат Орегон.
 Онтэрио — поселок, штат Висконсин.

Другое 
 Ontario — часть архитектуры AMD Bobcat.
 Онтарио — углеводородное озеро на Титане.